Оди́се Ро́ши (; 22 мая 1991, Фиери) — албанский футболист, полузащитник турецкого клуба «Сакарьяспор» и сборной Албании.

Клубная карьера 
Одисе Роши — воспитанник албанского клуба «Аполония». 21 апреля 2007 года он дебютировал за клуб в рамках Суперлиги, в гостевом поединке против «Партизани», выйдя на замену после перерыва. По итогам чемпионата «Аполония» покинула лигу, и следующий сезон Роши вместе с командой провёл в лиге уровнем ниже.

Летом 2009 года Роши перешёл в другой клуб албанской Суперлиги «Фламуртари». В чемпионате 2010/11 «Фламуртари» долгое время лидировал, в итоге заняв второе место. 19 мая 2011 года Роши перешёл в клуб немецкой Бундеслиги «Кёльн». 6 августа того же года в домашнем мачте против «Вольфсбурга» он дебютировал в главной немецкой лиге, на 83-й минуте заменив Кевина Пеццони. 5 февраля 2012 года Роши свой первый гол в Бундеслиге, которыл стал единственным и победным в гостевом поединке «Кёльна» против «Кайзерслаутерна».

В августе 2012 года Роши был отдан в аренду команде Второй Бундеслиги «Франкфурт», через год он подписал контракт с клубом. 6 июня 2015 года перешёл в хорватский клуб «Риека», заключив соглашение сроком на 3 года.

Летом 2016 года перешёл в «Терек». Дебютировал за грозненский клуб 31 июля 2016 года в матче 1-го тура нового сезона против самарских «Крыльев Советов», выйдя на замену на 59-й минуте вместо Игоря Лебеденко. 22 октября в игре против «Рубина» (3:1) Роши забил красивейший гол в компенсированное время матча, который позднее был признан лучшим голом «Терека» в осенне-зимнем отрезке чемпионата. Свой лучший сезон Роши провел в 2019/20,сыграв в Чемпионате России 26 матчей и забив 7 голов. 19 августа 2020 года дубль Роши принес «Ахмату» победу над «Ротором» в матче чемпионата России по футболу. Автор дубля Роши начал матч на скамейке запасных, он вышел на замену на 35-й минуте. Он был признан лучшим игроком матча.

15 февраля 2021 года был отдан в полугодичную аренду в венгерский клуб «Диошдьёр».

Карьера в сборной 
7 октября 2011 года Одисе Роши дебютировал за сборную Албании в гостевом матче против сборной Франции, выйдя в стартовом составе. Игра проходила в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2012 года. Первый мяч за Албанию Роши забил 16 октября 2012 года в домашней игре против сборной Словении, проходившей в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2014 года, отметившись единственным в матче голом на 36-й минуте.

Статистика выступлений

В сборной 

Итого: сыграно матчей: 59 / забито голов: 5; победы: 19, ничьи: 11, поражения: 29. eu-football.info.

Прозвище 
Одисе Роши имеет прозвище «Ракета» из-за своей скорости во время игры. Во время выступления за «Кёльн» Роши преодолел расстояние 30 метров за 3,7 секунды, а расстояние в 100 метров — за 10,9 секунд, что стало самым высоким показателем среди всех игроков немецкой команды.

Примечания 

Футболисты Албании
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки ФК «Аполония»
Игроки ФК «Фламуртари»
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Франкфурт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Болуспор»
Игроки ФК «Сакарьяспор»
Игроки сборной Албании по футболу (до 21 года)